21-й выпуск  Классики Альмерии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанской провинции Альмерия. Гонка прошла 26 февраля 2006 года в рамках Европейского тура UCI 2006. Победу одержал испанский велогонщик Франсиско Перес Санчес из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 15 команд: 6 команд категории UCI ProTeam, 7 проконтинентальных и 2 континентальные команды. Всего на старт соревнования вышли 117 гонщиков. До финиша доехали 62 спортсмена.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Классика Альмерии 2006  на FirstCycling
 
 
 
 

2006 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2006 году
Март 2006 года